Abdul Latif oder Abdullatif ist der Familienname folgender Personen:
 
 Abd al-Latif al-Baghdadi (1163–1231), arabischer Gelehrter
 Sheikh Abdul-Latif Derian, libanesischer Großmufti
 Ismail Abdullatif (* 1986), bahrainischer Fußballspieler
 Nairul Suhaida Abdul Latif (* um 1987), malaysische Badmintonspielerin
 Sahibzada Abdul Latif (1853–1903), afghanischer Berater, siehe Habibullah Khan #Leben
 Shah Abdul Latif (1689–1752), pakistanischer Sufi-Gelehter und Dichter
 Yasser Abdul-Latif Hamed, irakischer Fußballspieler

Abdul Latif ist der Name folgender Personen:
* Abdul Latif (Musiker), bengalischer Musiker und Lyriker